Brickley ist der Familienname folgender Personen:
 Connor Brickley (* 1992), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 James H. Brickley (1928–2001), US-amerikanischer Politiker